

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Около 580 — Окончание существования государства Урарту.
 Питтак складывает с себя полномочия правителя Митилены.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Циньский князь заключил союз с цзиньским князем (они оставались на противоположных берегах Хуанхэ, что Фань Вэнь-цзы оценил как отсутствие доверия), но, вернувшись, он изменил союзу и стал вместе с ди планировать поход.
 Между цзиньским сановником Ци Чжи и одним из сановников чжоуского вана возник спор из-за земли (чжоусцы доказывали, что некогда это была их земля). Ван направил посла в Цзинь, и цзиньский гун решил отдать землю.
 Во 2 луне луский гун вернулся из Цзинь. Цзиньский князь прислал к нему посла Ци Чу (Цэ-чоу), который в день цзи-чоу заключил договор с луским князем.
 Летом луский посол Цзисунь Син-фу поехал в Цзинь.
 Осенью луский посол Шусунь Цяо-жу отправился в Ци.

Родились 
 Пифагор (Пифагор Самосский, греч. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, лат. Pythagoras;) (ок. 580—500 гг. до н. э.) — древнегреческий философ и математик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.

Скончались 
 Сапфо (аттич. греч. Σαπφώ, эолийск. греч. Ψάπφω, Пса́пфо) (Ок. 610 год до н. э. — ок. 580 год до н. э.) — древнегреческая поэтесса, представительница мелической (музыкально-песенной) лирики, современница Алкея, уроженка лесбийского (на острове Лесбос) города Эреса; жила в конце VII и первой половине VI в. до н. э. В русской литературе часто встречается другой вариант имени — Сафо.

См. также

Примечания